Az indianapolisi nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt Indianapolisban rendezték augusztus tizedikén.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Mika Kallio végzett az élen, míg a Moto3-ban Efrén Vázquez diadalmaskodott, akinek ez volt pályafutása első győzelme.

MotoGP

Moto2 

Az első rajt után nem sokkal egy baleset történt, amiben Randy Krummenacher, Mattia Pasini, Azlan Shah és Anthony West volt érintett. A balesetet követően piros zászlóval félbeszakították a futamot. Az újraindítás után a verseny tizenhat körösre rövidült.

Moto3

Jegyzetek

Források 

Indy
motogp
Moto